Les mots sumatranus (masculin), sumatrana (féminin) et sumatranum (neutre) sont les trois formes du nominatif singulier d'un adjectif du latin scientifique signifiant « de Sumatra ».

 En taxonomie, ces mots servent d'épithètes spécifiques pour nommer des espèces animales ou végétales découvertes ou décrites sur l'île de Sumatra (Indonésie). Pour les espèces concernées, consulter les listes générées automatiquement : sumatranus, sumatrana, sumatranum.
 En zoologie, Sumatranus est un genre de serpents de la famille des Homalopsidae, dont la seule espèce connue est Sumatranus albomaculatus.

Épithète spécifique
Genre de serpents (nom scientifique)
Homalopsidae